Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1951 est simultanément la  du championnat d'Europe et la  du championnat du monde de rink hockey, organisée à Barcelone en Espagne.

L'équipe d'Espagne remporte pour la première fois les titres européen et mondial de rink hockey.

Participants 
Onze équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1951
Rink hockey
1951
Rink hockey
Rink hockey, 1951
Rink hockey, 1951
Rink hockey, 1951
Rink hockey, 1951
Sport en Espagne en 1951
Rink hockey en 1951
Juin 1951
1951 en Catalogne